Nakfa est un terme utilisé en Érythrée qui peut prendre plusieurs sens:
Le nakfa érythréen, la devise officielle de l'Érythrée,
Nakfa, une ville au nord de l'Érythrée,
Nakfa, un district de l'Érythrée.